

Geografia

Germania 
 Lehn – ex comune ora frazione di Hochkirch, comune nel circondario di Bautzen (Sassonia)

Svizzera 
 Lehn – ex comune ora accorpato al distretto di Appenzello (Canton Appenzello Interno)

Persone 
 Jean-Marie Lehn (1939) – chimico francese
 Christian vom Lehn (1992) – nuotatore tedesco